Массалитинов — фамилия. 

Известные носители:
 Массалитинов, Константин Ираклиевич (1905—1979) — советский российский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист.
 Массалитинов, Николай Осипович (1880—1961) — русский и болгарский театральный деятель, актёр, режиссёр, педагог.

 Массалитинова, Варвара Осиповна (1878—1945) — советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1933).